María Ana de Baviera  (en alemán, Maria Anna von Bayern; Múnich, 8 de diciembre de 1574-Graz, 8 de marzo de 1616) fue hija del duque Guillermo V de Baviera y de su esposa, Renata de Lorena.

Biografía 
El 23 de abril de 1600 se casó con su tío el archiduque Fernando de Austria, futuro rey de Bohemia y de Hungría, y emperador de Sacro Imperio Romano Germánico, en Graz. La boda fue celebrada por el legado papal, el cardenal Dietrichstein. Con este matrimonio se renovó la conexión entre los Habsburgo y la Casa de Wittelsbach. Sin interferir en la política, María Ana vivió al lado de su marido. Siguiendo la tradición de su dinastía, era muy piadosa y asistía a varias misas todos los días.

De este matrimonio nacieron los siguientes hijos:

 Cristina (1601-1601), archiduquesa de Austria.
 Carlos (1603-1603), archiduque de Austria.
 Juan Carlos (1605-1619), archiduque de Austria.
 Fernando III (1608-1657), archiduque de Austria y sucesor de su padre como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
 María Ana (1610-1665), archiduquesa de Austria. Casada con su tío materno, Maximiliano I, duque y elector de Baviera.
 Cecilia Renata (1611-1644), archiduquesa de Austria. Casada con Vladislao IV Vasa, rey de Polonia.
 Leopoldo Guillermo (1614-1662), archiduque de Austria.

María Ana había estado enferma durante mucho tiempo cuando murió de una "fiebre caliente" en 1616, a la edad de 41 años, antes de que Fernando fuera coronado rey de Bohemia y rey de Hungría, y antes de que fuera nombrado rey de los romanos. Su cuerpo fue enterrado en el mausoleo del emperador Fernando II, en Graz.

Ancestros

Enlaces externos 

Reinas consortes del siglo XVII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVII
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Princesas de Baviera del siglo XVI (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XVII (casa de Wittelsbach)
Nacidos en Múnich
Reinas consortes de Bohemia del siglo XVII